Wetterdistel steht für:

 Silberdistel (Niedrige Wetterdistel)
 Golddistel (Gemeine Wetterdistel)